České příjmení Tuček nebo Tučková nosí více různých osobností:

odpovídá mu slovenské příjmení Tučka, kde žena je také Tučková

 Bedřich Tuček (1872–1959) – český nakladatel, zakladatel Svratecké jizby
 Benjamin Tuček (* 1972) – český scenárista, režisér, hudebník a spisovatel
 František Tuček (rozcestník) – více osob
 Ivan Tuček (1942–1999) – český akrobatický pilot
 Jan Tuček (1842–1913) – český varhanář
 Jaromír Tuček (1846–1923) – česko-rakouský železniční inženýr
 Jaroslav Tuček – více osob
 Josef Tuček (1845–1900) – český advokát a politik
 Karel Tuček (1906–1980) – český přírodovědec a muzejník
 Karel Tuček (glyptik) (1893–1977)– český glyptik, sklářský výtvarník a pedagog
 Karel Vilém Tuček (1848–1922) – český učitel a spisovatel pohádek
 Marcel Tuček (* 1960) – český automobilový jezdec rallye
 Mikoláš Tuček (* 1977) – český herní novinář a televizní moderátor
 Milan Tuček (* 1948) – český sociolog
 Petr Tuček (1939–1990) – český scenárista a režisér
 René Tuček (1936–2017) – český operní pěvec a pedagog
 Viktor Tuček (1925–1994) – český architekt
 Tomáš Tuček (* 1987) – mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu

ženy
 Emilie Tučková-Kočová (1901–1982) – česká hlasatelka Radiojournalu
 Kateřina Tučková (* 1980) – česká spisovatelka a kurátorka
 Michala Tučková viz Michala Hergetová (* 1979) – česká redaktorka
 Nicky Tučková viz Táňa Malíková (* 1991) – česká herečka
 Nina Tučková (1892–1952) – česká novinářka a překladatelka

Česká příjmení